Boreosmittia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Tuiskunen 1986. Boreosmittia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Boreosmittia